Wild Rose, villaggio degli Stati Uniti d'America
Wild Rose, profumo realizzato da Avril Lavigne
Wild Rose, film del 1932